Летние юношеские Олимпийские игры 2030 (официальное название Пятые летние юношеские Олимпийские игры ()) пройдут летом 2030 года. В июле 2021 года на сессии Международного Олимпийского комитета во время Олимпийских игр в Токио будет названа страна-хозяйка. Изначально Игры должны были пройти в 2026 году, но в 2020 году 4-е Игры, которые были запланированы на 2022 год, были перенесены на 2026 год, а 5-е игры были сдвинуты на 4 года.

Кандидаты

Официальные заявки 
  Паттайя (совместная заявка с Бангкоком), Таиланд
  Манагуа, Никарагуа
  Картахена, Колумбия
  Бхубанешвар или Дели, Индия
  Барнаул, Россия

Примечания 

2030 год в спорте
Летние юношеские Олимпийские игры